Персей може да се отнася за:

 Персей – герой от древногръцката митология, убил Медуза Горгона
 Персей – последният цар на Древна Македония
 Персей – съзвездие